Okręty US Navy o nazwie USS "Arapahoe" lub "Arapaho", pochodzącej od plemiona Indian:
 Pierwszy USS Arapahoe (1864) był slupem wojennym lub fregatą parową, ale budowa nigdy nie została ukończona. Prace zostały przerwane w 1866.
 Drugi USS Arapaho (AT-14) był holownikiem floty typu Arapaho, który był w służbie w US Navy w latach 1918-1922.
 Trzeci USS Arapaho (ATF-68) był holownikiem floty typu Navajo, który był w służbie w latach 1943-1947.

Assurance